Дми́трий Долгору́ков:
 Долгоруков, Дмитрий Алексеевич (ум. 1673) — стольник, боярин и воевода.
 Долгоруков, Дмитрий Иванович (1797—1867) — российский дипломат, полномочный министр при персидском дворе.
 Долгоруков, Дмитрий Николаевич (1827—1910) — полковник, придворный, шталмейстер.